Jaap van de Griend (1904) – oud-voetballer voor Hermes DVS en het Nederlands voetbalelftal in de jaren '20
 Jaap van de Griend (1946) – oud-voetballer voor Hermes DVS in de jaren '60